Beleg van Recife (1630)
Beleg van Recife (1652)